Непокойчицкий — фамилия. Известные носители:

* Непокойчицкий, Александр Павлович (1870—1949) — полковник, Георгиевский кавалер.
 Непокойчицкий, Артемий Андрианович (1813—1881) — генерал, участник Русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Непокойчицкий, Артур Адамович (1813—1881) — генерал от инфантерии, генерал-адъютант, Георгиевский кавалер.
 Непокойчицкий, Витольд Станиславович (1910—1987) — главный архитектор проекта г. Норильска, лауреат Ленинской премии (1966).
 Непокойчицкий, Николай Иосифович (1910—1969) — советский актёр, Народный артист РСФСР.